Die Open 13 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Februar 2006 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die SAP Open in San José und die Copa Telmex in Buenos Aires gespielt, welche genau wie das Turnier in Marseille zur Kategorie ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schwede Joachim Johansson, der dieses Mal nicht teilnahm. Der Lokalmatador Arnaud Clément, der nur mit einer Wildcard teilnehmen konnte, überraschte den Ersten der Setzliste Rafael Nadal im Halbfinale und schlug danach im Endspiel auch den Setzlistensechsten Mario Ančić. Er gewann damit seinen dritten Karrieretitel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Martin Damm und Radek Štěpánek, spielten unter fast identischen Umständen wie im Vorjahr. Sie besiegten als Vierte der Setzliste erneut die Setzlistenersten Mark Knowles und Daniel Nestor, die wie schon im Vorjahr zuvor keinen Satz abgegeben hatten. In dieser Konstellation war es der fünfte Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Damm seinen 32. und Štěpánek seinen 12. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 489.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 510.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Marseille